La Pro A 2005-2006 è stata la 84ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Cyril Julian, 
MVP straniero:  Jason Rowe, 
Allenatore dell'anno:  Frédéric Sarre, 
Giocatore rivelazione:  Ian Mahinmi, 
Miglior difensore:  John Linehan, /

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
2005-2006